Peó, heroi de la mitologia grega, fill d'Endimió.
 Peó o Peà, epítet aplicat, en la mitologia grega, a Apol·lo guaridor, o a un déu de la curació.
 Peó (escacs), peça del joc dels escacs.
 Peons, antic poble de Grècia que ocupava el país que després fou Macedònia.
 Peó (militar), antiga denominació que denominació dels soldats d'infanteria.
 Peó (mètrica), peu mètric utilitzat tant en la poesia com a la prosa.